Иф може да се отнася за:

 Иф, град във Франция, департамент Калвадос
 Иф, замък-крепост в Марсилския залив, Франция
 Иф, френски остров в Марсилския залив, Франция